BWP est un sigle qui peut signifier :
 Belgische Werkliedenpartij, le nom néerlandophone du parti socialiste belge entre 1885 et 1945 ;
 Belgisch warmbloed paard, une race chevaline belge, à laquelle appartient le cheval Toulon ;
 , une collection de neuf volumes sur les oiseaux du Paléarctique occidental.

BWP est un code qui peut signifier :
 pula, la monnaie du Botswana, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies) ;
 .

Code